Türkiye 1. Ligi 1990/91 was het drieëndertigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Op 25 augustus 1990 ging het seizoen van start om op 10 mei 1991 weer op te houden. Beşiktaş JK was de sterkste van de 16 deelnemende ploegen en kon dus z'n zevende landstitel bijschrijven: de tweede op rij. De beker werd dit jaar gewonnen door Galatasaray SK, dat ook de topscorer van het seizoen leverde: Tanju Çolak, die nu al voor het vierde jaar de meest scorende spits van Turkije was.

Tegenover de vijf degradanten van vorig jaar stonden drie gepromoveerde clubs: debutant Bakırköyspor uit İstanbul liet oude tijden herleven: de stad telde nu weer zes Süper Lig-verenigingen: meer dan een derde van het deelnemersveld. Ook Aydınspor 1923 was een nieuw gezicht op het hoogste niveau, terwijl we in Gaziantepspor een oude bekende herkennen. Laatstgenoemde club zou tot op de dag van vandaag overigens nooit meer degraderen. Dat genoegen smaakten Zeytinburnuspor, Karşıyaka SK en Adanaspor niet: zij moesten - tijdelijk - de schandelijke gang naar de 1. Lig aanvaarden.

Een opmerkelijke uitslag kende de wedstrijd Fenerbahçe SK - Aydınspor 1923: 1-6. Nooit eerder hadden de geelblauwen zes tegendoelpunten geïncasseerd in de Süper Lig.

Kaart

Eindstand 1990/91

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1990/91

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Bakırköyspor (kampioen A Grubu 1. Lig 1989/90)
 Aydınspor 1923 (kampioen B Grubu 1. Lig 1989/90)
 Gaziantepspor (kampioen C Grubu 1. Lig 1989/90)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Malatyaspor (nummer 14 Süper Lig 1989/90)
 Altay SK (nummer 15 Süper Lig 1989/90)
 Samsunspor (nummer 16 Süper Lig 1989/90)
 Adana Demirspor (nummer 17 Süper Lig 1989/90)
 Sakaryaspor (nummer 18 Süper Lig 1989/90)

Topscorers 1990/91

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1990/91